Le terme anglophone supercar peut désigner :
 Une supercar, automobile performante et exclusive ;
 Supercar, un groupe japonais de J-rock ;
 V8 Supercars, un championnat automobile australien ;
 Supercar, une série télévisée britannique des années 1960.